Эйгенсон — еврейская фамилия.

 
 Эйгенсон, Лев Соломонович — советский теплотехник, доктор технических наук, профессор, двоюродный брат А. С. Эйгенсона.
 Эйгенсон, Морис Семёнович (1906—1962) — советский астроном и астрофизик, брат Л. С. Эйгенсона.